Hartvig Huitfeldt er navnet på flere personer:

 Hartvig Huitfeldt (godsejer) (1582-1637) – dansk godsejer, til Skelbred
 Hartvig Huitfeldt (officer) (1677-1748) – dansk officer